Jean-Louis Dewost (1937-2019), un haut fonctionnaire français et un haut fonctionnaire communautaire ;
 Philippe Dewost (1968-), un haut fonctionnaire, entrepreneur et dirigeant d'entreprise français.